Namnet Peder har burits av flera danska biskopar:

 Peder, biskop i Roskilde stift 1124–1134
 Peder Vognsen, biskop i Århus stift 1191–1204
 Peder Sunesen, biskop i Roskilde stift 1191–1214
 Peder Jakobsen, biskop i Roskilde stift 1214/15–1224/25
 Peder Saxesen, ärkebiskop i Lunds stift 1224–1228
 Peder Elavsøn, biskop i Århus stift 1224–1246
 Peder Ugotsøn, biskop i Århus stift 1249–1260
 Peder Bang, biskop i Roskilde stift 1254–1277
 Peder IV, biskop i Århus stift 1272–1276
 Peder Jensen, ärkebiskop i Lunds stift 1334–1355
 Peder Jensen, ärkebiskop i Lunds stift 1390-1391
 Peder Jensen Lodehat, biskop i Växjö stift 1382–1386, biskop i Århus stift 1386–1395, biskop i Roskilde stift 1395–1416
 Peder (Mickelsen) Kruse, ärkebiskop i Lunds stift 1410–1418
 Peder Lykke (Bille), ärkebiskop i Lunds stift 1418–1436
 Peder Palladius, biskop i Själlands stift 1537–1560
 Peder Jensen Vinstrup, biskop i Århus stift 1587–1590, biskop i Själlands stift 1590–1614
 Peder Winstrup, biskop i Lunds stift 1638–1679
 Peder Hersleb, biskop i Själlands stift 1737–1757
 Peder Jacobsen Hygom, biskop i Århus stift 1738–1764
 Peder Madsen, biskop i Själlands stift 1909-1911